The Wicker Man har flere betydninger:
 The Wicker Man (film fra 1973), en britisk gyserfilm fra 1973
 The Wicker Man (film fra 2006), en amerikansk genindspilning af filmen fra 1973
 The Wicker Man (sang), en sang af Iron Maiden
 The Wicker Man (bog), en roman af Robin Hardy og Anthony Shaffer fra 1978
 Wickerman Festival, en årlig rock og dansemusik begivenhed, der finder sted i Galloway, Skotland